Крибари () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Крибари, Фабио Эдуарду (род. 1975) — бразильский футболист, защитник.
 Крибари, Эмилсон Санчес (род. 1980) — бразильский футболист, центральный защитник.